Joan Quintana (organista) (Manresa, 1775 - 1860), compositor i organista català
 Joan Quintana i Paredes (Barcelona, 1960), alpinista català, protagonista de tres episodis de la sèrie d'outdoor de TVE, Al Filo de lo Imposible
 Casa Joan Quintana, casa eclèctica a Vic (Osona)